Artésien, un navire de guerre français en service de 1765 à 1785
 Artésien (cheval), une race chevaline
 Artésien, nom qui désigne un habitant de l'Artois
 Puits artésien,  exsurgence formant un puits où l'eau jaillit spontanément ou par forage
 Grand bassin artésien,  réserve d'eau australienne